Världscupen i freestyle 2013/2014 var en internationell tävlingsserie som anordnades av FIS.
Världscupen inleddes den 7 december 2013 i Nakiska, Kanada och avslutades den 23 mars 2014 i La Plagne, Frankrike.

I freestyle-världscupen ingår flera olika tävlingsgrenar: skicross, puckelpist, halfpipe, hopp och slopestyle.

Regerande vinnare från förra säsongen var på herrsidan Mikael Kingsbury, Kanada och på damsidan Mengtao Xu, Kina.

Den 8–21 februari 2014 arrangerades Olympiska vinterspelen i freestyle i Sotji.

Tävlingsprogram 
Förklaring: SC = skicross. MO = puckelpist. DM = parallell-puckelpist. HP = halfpipe. AE = hopp. SS = Slopestyle.

Externa länkar 
 FIS-Ski.com: Freestyle calender 

Freestyle
2013/2014